Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титулу, у фіналі перемігши Кеті Джордан і Енн Сміт з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 

  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
  Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (2 коло)
  Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (1 коло)
  Барбара Поттер /  Шерон Волш (півфінал)
  Розалін Феербенк /  Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
  Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Hayashi (півфінал)
  Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
  Клаудія Коде-Кільш /  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Андреа Леанд /  Мері-Лу П'ятек (2 коло)
  Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (2 коло)
  Леслі Аллен /  Енн Вайт (3 коло)
  Міма Яушовец /  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Барбара Джордан /  Elizabeth Sayers (2 коло)
  Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (1 коло)
 n/a
  Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (2-ге коло, знялись)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір